Сезон 1901 года стал первым для «Чикаго Уайт Стокингс» в MLB и вторым в Чикаго после переезда франшизы из Сент-Пола. Команда выступала в Американской лиге, получившей статус одной из двух главных лиг в том же году.

По итогам сезона команда одержала 83 победы при 53-х поражениях, став чемпионом Американской лиги.

Межсезонье 
В 1900 году Западная лига сменила своё название и стала именоваться Американской. В соответствии с Национальным соглашением она оставалась младшей лигой и находилась под управлением Национальной лиги. Американская лига получила разрешение на создание команды в Чикаго, после чего владелец команды «Сент-Пол Сейнтс» Чарльз Комиски перевёз клуб в Чикаго.

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Результаты матчей 

Источник: baseball-reference.com

Состав команды 

Питчеры:
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Кэтчеры:
  
  
Инфилдеры:
  
  
  
  Фрэнк Исбелл
  
  

Аутфилдеры:
  Поп Фостер
  
  Филдер Джонс
  

Менеджер:
  Кларк Гриффит

Статистика игроков

Отбивающие 
 AB = Подходы к бите; R = Пробежки; H = Хиты; 2B = Даблы; 3B = Триплы; AVG = Процент отбивания; HR = Хоум-раны; RBI = Runs batted in; SB = Украденные базы

Игроки стартового состава

Игроки ротации

Подающие 
 GS = Игры в стартовом составе; IP = Сыграно иннингов; W = Победы; L = Поражения; ERA = Earned run average; BB = Base on balls; K = Страйкауты; SV = Сейвы

Стартовые питчеры

Питчеры ротации

Реливеры

Игроки, вошедшие в число лидеров Лиги 
Никси Кэллахан:
 № 2 в Американской лиге по показателю ERA (2,42)

Кларк Гриффит:
 Лидер Американской лиги по шатаутам (5)
 № 3 в Американской лиге по победам (24)
 № 4 в Американской лиге по показателю ERA (2,67)

Дамми Хой:
 № 4 в Американской лиге по количеству пробежек (112)
 № 4 в Американской лиге по показателю OBP (40,7 %)

Фрэнк Исбелл:
 Лидер Американской лиги по количеству украденных баз (52)

Филдер Джонс:
 № 2 в Американской лиге по количеству пробежек (120)
 № 2 в Американской лиге по показателю OBP (41,2 %)
 № 3 в Американской лиге по количеству украденных баз (38)
 № 4 в Американской лиге по показателю RBI (98)

Сэм Мертес:
 № 2 в Американской лиге по количеству украденных баз (46)

Рой Паттерсон:
 № 2 в Американской лиге по количеству страйкаутов (127)
 № 3 в Американской лиге по количеству шатаутов (4)

События 
 9 мая 1901 года: Эрл Мур, выступавший за «Кливленд Блюбёрдз», в игре против «Уайт Стокингс» сыграл первый ноу-хиттер в истории Американской лиги. Позже это достижение было аннулировано комитетом по правилам Главной лиги бейсбола.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика команды на baseball-reference.com 
 Статистика команды на baseball-almanac.com 

Сезоны Чикаго Уайт Сокс
1901 год в спорте